Juan Quintero puede referirse a:

 Fray Juan Quintero (fl. 1621), evangelizador español.
 Juan Quintero Muñoz (1903-1980), compositor de cine y pianista español.
 Juan Quintero (1977-), cantante, guitarrista y compositor argentino.
 Juan Carlos Quintero (1978-), futbolista colombiano.
 Juan Sebastián Quintero Becaría (1988-), actor colombiano.
 Juan Fernando Quintero (1993-), futbolista colombiano.
 Juan Quintero Fletcher (1995-), futbolista colombiano.